Beaucamps-le-Jeune – Somme
Beaucamps-le-Vieux – Somme
Beaucamps-Ligny – Nord